Laja peut désigner :

Toponymes

Laja : une ville du pays, siège de la municipalité de Laja de la province de Los Andes dans le département de La Paz ;
 Laja : une subdivision de la province de Los Andes dans le département de La Paz ;

Laja, une ville et une commune de la province de Biobío ;
 La Laja : une rivière ;
 Laja : un lac du parc national Laguna del Laja ;
 Chutes de La Laja : sur le cours du rio de La Laja.

Rio de La Laja une rivière.

La Laja : un corregimiento du pays.

Laja Lisa : capitale de la paroisse civile d'Ucata dans la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme